Bracebridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Bracebridge – miejscowość w Ontario (Kanada)
 Bracebridge Heath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire